A Copa do Mundo de xadrez de 2015 foi um torneio de xadrez no sistema eliminatório com 128 jogadores, disputado entre 10 de setembro e 4 de outubro em Baku, Azerbaijão. A premiação total foi de 1,6 milhão de dólares. O vencedor foi Sergei Karjakin, que derrotou Peter Svidler e juntos se qualificaram para o Torneio de Candidatos de 2016.

Formato 
O torneio teve um formato de mata-mata, com a exceção dos dois perdedores das semifinais, que disputariam o terceiro lugar.

Os matches consistiam de duas partidas com limite de tempo regular (exceto na final e na disputa pelo terceiro, que consistiam de quatro partidas com limite de tempo regular). Para esses dois jogos, os jogadores tinham 90 minutos para os primeiros 40 movimentos, seguidos de 30 minutos para o resto do jogo, com um incremento de 30 segundos por movimento desde o início do jogo.

Se um match ficasse empatado após as partidas regulares, os desempates seriam disputados no dia seguinte. O formato para as partidas de desempate era o seguinte:

 Duas partidas rápidas (25 minutos mais 10 segundos de incremento).
 Em caso de empate após duas partidas rápidas, mais duas rápidas (10 minutos mais 10 segundos de incremento) seriam jogadas.
 Em caso de empate após quatro rápidas, os adversários jogam dois jogos de partidas blitz (5 minutos mais 3 segundos de incremento).
 Persistindo o empate, um jogo de partidas armageddon (no qual um empate conta como uma vitória para as pretas) seria jogado. As brancas têm 5 minutos e as pretas, 4 minutos, com um incremento de 3 segundos por movimento a partir do movimento 61.

Premiações 

De acordo com o regulamento, todos os jogadores deveriam pagar suas próprias despesas de viagem e 20% do prêmio em dinheiro de cada jogador seria destinado à FIDE.

Resultados, rodadas 1–4

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Resultados, rodadas 5–7

Final 

2015 no xadrez
2015 no Azerbaijão
Copa do Mundo de Xadrez